Hargens ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Hargens (1893–1997), US-amerikanischer Maler
 Jürgen Hargens (* 1947), Psychologe, Psychotherapeut, Supervisor und Autor zahlreicher Bücher